Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Landbouw.

Ministers van Landbouw van Israël (1948–heden) 

 
Landbouw
Israëlische